Schettina ist der Familienname folgender Personen:

 Kevin Schettina (* 1993), österreichischer Eishockeyspieler
 Martina Schettina (* 1961), österreichische bildende Künstlerin
 Vladimiro Schettina (* 1955), paraguayischer Fußballspieler

Schettina steht für:
 Schettina (Ortschaft), eine ehemalige Gemeinde in der Untersteiermark